Выборы в Европейский Парламент в Латвии прошли 6 июня 2009 года, одновременно с муниципальными выборами. Явка — 53,7 %, выше, чем на предыдущих выборах, не совпадавших с муниципальными. В выборах за 8 мест соревновалось 17 списков (после вступления в силу Лиссабонского договора в декабре 2009 года Латвии выделен ещё 1 мандат). При выборах применялись пятипроцентный барьер и метод Сен-Лага  для распределения мест.

Примечания

Внешние ссылки
Результаты выборов
Карты результатов выборов

Выборы в Латвии
Выборы в Европейский парламент (2009)
События 6 июня
Июнь 2009 года
2009 год в Латвии